
Пётр Великий — Пётр I, первый император Российской империи. Другие значения:

В культуре 
 «Пётр Великий» — трагедия Анри де Каррион-Низаса (1804).
 «Пётр Великий» — немой художественный короткометражный фильм Кая Ганзена и Василия Гончарова (Россия, 1910). 
 «Пётр Великий» () — немой художественный фильм Дмитрия Буховецкого (Германия, 1922). 
 «Пётр Великий» — 4-х серийный художественный телефильм Марвина Чомски (США, 1986 год).

В технике 
 «Пётр Великий» — российский броненосец. Заложен в 1869 году под названием «Крейсер», достроен в 1877 году.
 «Пётр Великий» (с 1954 года — «Якутия») — пассажирский пароход, спущен на воду в 1913 году.
 «Пётр Великий» (1939) 
 «Пётр Великий» — тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Орлан». Заложен в 1986 году под названием «Куйбышев», вступил в состав флота в 1998 году.
 «Пётр Великий» — российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, спущен на воду в 2019 году.

Другие значения 
 «Пётр Великий» — марка российского коньяка. 
 Улица Петра Великого — улица в историческом центре Владивостока.

 См. также 
 Пётр I (значения)
 Пётр (значения)